Gramatik steht für:

 Gramatik (Musiker) (* 1984), Slowenischer DJ und Musikproduzent
 Wladislaw Gramatik (* 15. Jahrhundert), bulgarischer Schriftsteller und Historiker

Siehe auch:
 Grammatik (Begriffsklärung)